Monas O.F.Müll. 1873, un genre d’algues ;
 le Monumen Nasional, abrégé en Monas, une tour de 137 mètres située à Jakarta.